

Botanica
Lino – nome volgare della pianta erbacea Linum usitatissimum

Mitologia greca 
Lino – celebre cantore e maestro di Orfeo, a volte indicato cone figlio di Apollo
Lino – figlio di Apollo e Psamate, principessa di Argo
Lino – personaggio dellIliade
Lino – un soldato dell'esercito dei sette contro Tebe che fu ucciso da Ipseo

Persone
Lino – Papa e santo, primo successore di Pietro
 Lino – rapper francese

Videogiochi
Lino (Mitsuru) – personaggio della serie Pokémon
Lino (Zakuro) – personaggio della serie Pokémon, capopalestra di Altoripoli

Altro
Lino – nome proprio di persona maschile italiano
Lino – fibra tessile ricavata dalla pianta omonima

Note

Altri progetti